HMS Albatross kan avse:

, var en 16-kanoners briggslup sjösatt 1795 och som såldes.
, var en undersökningsskonert inköpt 1826 och som såldes 1833.
 var en 16-kanoners brigg sjösatt 1842 och som höggs upp 1860.
HMS Albatross, skulle blivit en slup i trä. Hon beställdes 1862 men avbeställdes 1863.
, var en slup i komposit av Fantome-klass sjösatt 1873 och som höggs upp 1889.
, var en torpedbåtsjagare sjösatt 1898, omklassificerad till en jagare av C-klass 1913 och såldes 1920.
, var ett sjöflygplanstender sjösatt 1928 för australiska flottan. Hon överfördes till Royal Navy 1938 och konverterades till ett reparationsfartyg 1942. Hon såldes för civil tjänstgöring 1946 och såldes därefter för skrotning 1954.

Se även